

Sigle 
 D.Gray-man

Musica 
 DGM – gruppo musicale progressive metal italiano